Parkersburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parkersburg (Illinois)
Parkersburg (Iowa)
Parkersburg (West Virginia)